Jonquières (Aude)
 Jonquières (Hérault)
 Jonquières (Oise)
 Jonquières (Vaucluse)
 Jonquières (Tarn)
ook:
Jonquières-Saint-Vincent,  Gard